Visite o Portal:Moçambique

A seguir está uma lista 'de presidentes de Moçambique' , desde a criação do gabinete do Presidente em 1975.

Últimas eleições
Sumário dos resultados da eleição presidencial em Moçambique, 15 de Outubro de 2014:

Lista
Lista de chefes de Estado de Moçambique

A residência oficial é o Palácio da Ponta Vermelha.

Afiliações
FRELIMO = Frente de Libertação de Moçambique (até 1878; depois, "Partido Frelimo")

{|class="wikitable"
Período
Incumbente
Filiação
|-
|25 de junho 1975 a 19 de outubro 1986||Samora Moisés Machel||FRELIMO
|-
|rowspan="11" valign=top|19 de outubro 1986 a 6 de novembro 1986||Bureau Político do Comité Central da FRELIMO, Chefes de estado interinos
|-
|Marcelino dos Santos||FRELIMO
|-
|Joaquim Chissano||FRELIMO
|-
|Alberto Joaquim Chipande||FRELIMO
|-
|Armando Guebuza||FRELIMO
|-
|Jorge Rebelo||FRELIMO
|-
|Mariano de Araújo Matsinhe||FRELIMO
|-
|Sebastião Marcos Mabote||FRELIMO
|-
|Jacinto Soares Veloso||FRELIMO
|-
|Mário da Graça Machungo||FRELIMO
|-
|José Óscar Monteiro||FRELIMO
|-
|6 de novembro 1986 a 2 de fevereiro 2005||Joaquim Chissano||FRELIMO
|-
|2 de fevereiro 2005 a 15 de janeiro de 2015||Armando Guebuza||FRELIMO
|-
|15 de janeiro de 2015 até ao presente||Filipe Nyusi||FRELIMO
|}

Ver também 
Lista dos responsáveis pela administração colonial de Moçambique
Chefes coloniais de Moçambique

Mocambique

História de Moçambique
Chefes de estado